A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es versenyszámát február 22-én rendezték. A távot szabadstílusban kellett teljesíteni. A verseny helyi idő szerint 13:30-kor, magyar idő szerint 10:30-kor kezdődött. Az aranyérmet a norvég Marit Bjørgen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Marit Bjørgen a 2014. évi téli olimpiai játékokon a harmadik, összesen a hatodik olimpiai aranyérmét szerezte. Az örökranglistán beérte Ligyija Szkoblikova gyorskorcsolyázót és Ljubov Jegorova sífutót.

A versenyszám eredményhirdetése február 23-án, a záróünnepségen volt.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon